Bernard Étienne Marie Duvignau dit Achille Duvignau, (1770-1827), général de brigade ;
 Jean-Pierre Thomas Duvignau, (1738-1809), général de brigade.
 Marie-Hélène Duvignau (1964-), journaliste française de radio.